LTAC puede referirse a:
 Lossless Transform Audio Compression, un algoritmo de compresión de audio sin pérdida;
 Aeropuerto Internacional Esenboğa (Turquía), en su código OACI.